Джо́н Шалікашві́лі, повне ім'я Джо́н Мелче́йз Де́від Шалікашві́лі (; ; 27 червня 1936, Варшава, Польща — 23 липня 2011, Такома, штат Вашингтон, США) — американський генерал польського, російського і грузинського походжень, 10-й Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, 13-й Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, командувач 9-ю піхотною дивізією.

Біографічні відомості 
Джон Шалікашвілі народився у Варшаві в сім'ї князя Дмитра Шалікашвілі і графині Марії Рідігер. По батьківській лінії Джон є правнуком бакинського губернатора, генерал-лейтенанта Дмитра Семеновича Старосельського (1832—1884), представника того ж грузинського князівського роду, що й російський письменник-сентименталіст Петро Іванович Шаліков. В 1921 році Дмитро Шалікашвілі через Туреччину емігрує до Польщі, знайомиться з Марією Олександрівною Рідігер (1906—1993), графинею польсько-німецького походження, дочкою генерал-майора графа Олександра Олексійовича Рідігер-Бєляєва (1867—1939). По материнській лінії Джон Шалікавшілі — внучатий племінник Михайла Олексійовича Бєляєва — останнього військового міністра Російської імперії.

Під час Другої світової війни батько Джона служив в Грузинському легіоні, який згодом був включений до військ СС, і потрапив у полон союзників в Нормандії. Його сім'я спочату до 1944 року залишалася у Варшаві, але потім виїхала до Німеччини. А в 1951 — емігрували до Сполучених Штатів Америки у Піорію, штат Іллінойс. Пізніше Джон напише:

У травні 1958 році сім'я Шалікашвілі нарешті отримала американське громадянство. У тому ж році Джон вступив до військової служби. Був відправлений до В'єтнаму. Став ветераном в'єтнамської війни. Пізніше командував об'єднаними збройними силами НАТО в Європі. У 1991 керував операцією «Provide Comfort», завданням якої було надання гуманітарної допомоги курдським біженцям, що на півночі Іраку.

З осені 1993 по 1997 рік був головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, а також організатором операції з бомбардування позицій боснійських сербів в 1995 році.

Мав звання повного генерала (4 зірки), другого після вищого звання Генерал армії США.

Пішов у відставку у вересні 1997 року. Викладав у Стенфордському університеті. У 2004 — входив у передвиборний штаб Джона Керрі.

Помер від інсульту у віці 75 років 23 липня 2011 року у Військово-медичному центрі на військовій базі Joint Base Lewis-McChord, яка розташована у 15 км від міста Такома (штат Вашингтон).

Похований на Арлінгтонському національному цвинтарі (Вірджинія).

Сім'я 
Був двічі одружений: з Джоан Зімпельман та Гунхільд Барч. Від першого союзу мав сина Бранта, випускника Вашингтонського університету, та дочку Дебру.

Також у Джона був старший брат — полковник Отар Шалікашвілі, командир 506-го десантного полку, а з 2001 року — старший військовий консультант Міністерства оборони США з питань збройних сил Грузії.

Родовід

Галерея

Примітки

Посилання 

 Shalikashvili calls for rethinking ‘don't ask, don't tell’
 Andrew Marble, "In Memoriam: How General John Shalikashvili 'Paid It Forward' to 500,000 Others, " Joint Forces Quarterly 63 (October 2011), 4-5.
 The Life and Legacy of Gen. John M. Shalikashvili , Q&A with Shali biographer Andrew Marble (August 2011)

|-
! colspan="3" style="background: #D2B48C;" | Командування військовими формуваннями (установами)США

Уродженці Варшави
Генерали (США)
Воєначальники США
Грузинська шляхта
Персоналії:Варшава
Американці російського походження
Учасники В'єтнамської війни
Кавалери Медалі «За видатні заслуги» армії (США)
Кавалери Легіона Заслуг ступеня «Головнокомандувач» (США)
Кавалери Бронзової Зірки (США)
Кавалери Медалі за видатну службу в Збройних силах (США)
Померли в Такомі
Нагороджені Президентською медаллю Свободи
Польські емігранти до США